Der Begriff Beratungsprotokoll steht für:
 Beratungsprotokoll (Anlageberatung), die 2010 eingeführte Dokumentation in der Anlageberatung zu Wertpapieren
 Beratungsprotokoll (Versicherungsvermittlung), die 2002 eingeführte Dokumentation in der Versicherungsvermittlung